Coëtlogon steht für:
 Coëtlogon, französische Gemeinde
 Coëtlogon, Schiff, siehe Lamotte-Picquet (Schiff, 1859)
 Alain Emmanuel de Coëtlogon (1646–1730), französischer Aristokrat und Marineoffizier
 Louis-Marcel de Coëtlogon-Méjusseaume (etwa 1648–1707), französischer Geistlicher